La Playa La Boquita se encuentra en el municipio de Manzanillo, en Colima, México.  Esta playa se encuentra a lo final de la Bahía de Santiago y tiene una extensión aproximada de 1 kilómetro. Es de pendiente moderada y oleaje suave propicia para los deportes acuáticos como el jet ski, windsurf, natación, buceo y snórquel. Al lado de la playa se encuentra un estero salado que se convierte en otro de los atractivos del lugar, pues cuanta con aguas apacibles. 

La Boquita